El torneig de Houston 2010, conegut oficialment com a U.S. Men's Clay Court Championships 2010, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 d'abril del 2010 al River Oaks Country Club de Houston, Texas, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010